— феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1593—1871), в провинции Симоса на острове Хонсю (современная префектура Тиба).

Краткая история 
Административный центр княжества:  в городе Сакура (провинция Симоса).

Доход хана:
 1593—1602 годы — 40 000 коку риса
 1602—1603 годы — 50 000 коку
 1606—1608 годы — 22 000 коку риса
 1608—1633 годы — 32 000, затем 142 000 коку
 1633—1634 годы — 70 000 коку риса
 1634—1640 годы — 40 000 коку
 1642—1660 годы — 110 000 коку риса
 1661—1678 годы — 60 000 коку
 1678—1686 годы — 83 000, затем 93 000 коку
 1686—1701 годы — 61 000, затем 71 000 коку
 1701—1723 годы — 102 000 коку риса
 1723—1746 годы — 60 000 коку
 1746—1871 годы — 12 000 коку риса

Первым правителем в 1593 году Сакура-хана стал Такэда Нобуёси (1583—1603), пятый сын японского сёгуна Токугавы Иэясу. В 1602 году он был переведён отцом в княжество Мито. Новым даймё княжества Сакуры был назначен его младший брат Токугава Тадатэру (1592—1683), который через год был переведён в Мацусиро-хан.

В 1606—1608 годах Сакура-хан принадлежал Огасавара Ёсигуцу (1548—1616), переведённому туда из Инуяма-хана. В 1608 году он получил во владение Касама-хан, а в 1610 году княжество Сакура перешло во владение Дои Тосикацу (1573—1644), одному из трёх советников Токугава Иэясу. В 1633 году Тосикацу был переведён из Сакуры в Кога-хан (провинция Симоса).

В 1633—1634 годах правителем Сакура-хана был Исикава Тадафуса (1582—1651), бывший даймё Хида-хана. В 1634 году он был переведён в Дзэдзэ-хан (провинция Мусаси).

В 1635 году княжество перешло под контроль Мацудайры Иэнобу (1565—1638), переведённому туда из Такацуки-хана. В 1638 году после смерти Иэнобу новым даймё Сакура-хана стал Мацудайра Ясунобу (1600—1682), сын и преемник Иэнобу. В 1640 году его перевели в Такацуки-хан.

В 1642—1660 годах Сакура-хан принадлежал роду Хотта. Удел получил во владение Хотта Масамори (1606—1651), бывший ранее правителем Мацумото-хана в провинции Симоса. В 1651 году ему наследовал старший сын Хотта Масанобу (1651—1660).

В 1661—1678 годах княжеством владел Мацудайра Норихиса (1633—1686), старший сын и преемник Мацудайры Нориноги, переведённый туда из Татэбаяси-хана. В 1678 году он был переведён в Карацу-хан (провинция Хидзэн).

В 1678—1686 годах Сакура-хан принадлежал Окубо Тадамото (1632—1712), бывшему владельцу Карацу-хана. В 1686 году его перевели в Одавара-хан.

В 1686 году княжество получил под своё управление Тода Тадамаса (1632—1699), переведённый туда из Ивацуки-хана (провинция Мусаси). В 1699 году ему наследовал второй сын Тода Тададзанэ (1651—1729), в 1701 году он был переведён в княжество Такада.

В 1701—1723 годах княжеством владел род Инаба. В 1701 году Сакура-хан получил Инаба Масамити (1640—1716), переведённый туда из Такада-хана. В 1707 году он уступил власть своему второму сыну Инабе Масатомо (1685—1729). В 1723 году Инаба Масатомо был переведён в Ёдо-хан (провинция Ямасиро).

В 1723 году Сакура-хан получил во владение Мацудайра Норисато (1686—1746), бывший владелец Ёдо-хана. В 1745 году он уступил власть в княжестве своему второму сыну Мацудайре Норисукэ (1715—1769). В 1746 году последний был переведён в Ямагата-хан.

В 1746—1871 годах княжеством владел род Хотта. Первым правителем Сакура-хана стал Хотта Масасукэ (1712—1761), который был переведён туда из Ямагата-хана.

Во время периода Бакумацу (1853—1869) Хотта Масаёси был одним из главных сторонников Рангаку и окончания самоизоляции Японии от внешнего мира. Он был одним из тех, кто подписал договор о дружбе и торговле с США в 1858 году. Его сын и преемник Хотта Масатомо был сторонником сёгуната Токугава в начале войны Босин. После реставрации Мэйдзи он был помилован и в конце концов стал пэром.

Правители княжества 
 Род Такэда, 1593—1602 (симпан-даймё)

        
 Род Мацудайра, 1602—1603 (симпан-даймё)
      

 Род Огасавара, 1603—1608 (фудай-даймё)

  
 Род Дои, 1610—1633 (фудай-даймё)

 Род Исикава, 1633—1634 (фудай-даймё)

 Род Мацудайра (ветвь Катахара), 1635—1640 (фудай-даймё)

 Род Хотта, 1642—1660 (фудай-даймё)

 Род Мацудайра, 1661—1678 (фудай-даймё)

 Род Окубо, 1678—1686 (фудай-даймё)

 Род Тода, 1686—1701 (фудай-даймё)

 Род Инаба, 1701—1723 (фудай-даймё)

 Мацудайра, 1723—1746 (фудай-даймё)

 Род Хотта, 1746—1871 (фудай-даймё)

Сакура-хан, как и все остальные княжества, был ликвидирован в 1871 году.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ханы Японии